Frank Beaty – cestista statunitense
 Shirley MacLean Beaty, nota come Shirley MacLaine – attrice, regista e sceneggiatrice statunitense
 Madisen Beaty – attrice statunitense
 Henry Warren Beaty, noto come Warren Beatty – attore, produttore cinematografico, sceneggiatore e regista statunitense
 Zelmo Beaty – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense